Na Białorusi
 Bobrowicze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Telechany
 Bobrowicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie iwiejskim, w sielsowiecie Łazduny
 Bobrowicze – agromiasteczko w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Wołożyn